Африканский Кубок чемпионов 1987 — 23-й розыгрыш турнира. Трофей во второй раз завоевал клуб «Аль-Ахли» из Египта.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1987